La Palma (eiland), het meest noordwestelijk gelegen eiland van de Canarische Eilanden 
 La Isla Bonita (lied), een lied van Madonna